Фамагуста или Аммохостос (, ) — один из шести районов Республики Кипр, расположенный в восточной части острова. На севере, востоке и юге граничит со Средиземным морем, на западе с районами Кирения, Никосия и Ларнака. Также часть района в юго-западной его части и вдоль Зелёной линии занята британской военной базой Декелия. Административным центром района формально является Фамагуста (греч. Аммохостос). Площадь — 1979 км². 

С 1974 года большая часть района, включая город Фамагуста, контролируется непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра, в которой Карпасский полуостров расположен в районе Искеле со столицей в одноименном городе, прочая часть — в районе Газимагуса. Численность населения турецкого района Газимагуса составляет 64 269 человек на 2006 год, а в выделенном районе Искеле проживает 21 978 человек (то есть всего 86 247 жителей — в основном турки).

Южная греческая часть района (епархия Аммохостос, или Фамагуста), включающая Айя-Напу, имеет население 37 738 жителей на 2001 год. Его администрация временно размещена в Паралимни. В 2011 году численность населения греческой части района составляет 46 452 человек. Из них 37 016 чел. — греки (79,7 %).

Население составляло 37 738 человек в 2001 году, 44 800 человек в 2009 году и 46 452 человека в 2011 году. Из них 37 016 человек. - греки (79,7%).

Район делится на шесть общин.

Большая часть района, включая главный город, де-факто контролируется Северным Кипром, лишь небольшая территория на юге находится в ведении Республики Кипр. В этой южной части района проживает 46 629 человек. Северная часть района Фамагуста соответствует районам Газимагуса и Искеле.

В районе Фамагусты, в городе Лефконико, 1 августа 2010 была измерена самая жаркая температура на Кипре, а именно 46,6 градуса Цельсия.

Из-за небольшого размера районная администрация также выступает в качестве представителя перемещенных жителей «фактической» территории.

Населённые пункты 
 Айия-Триас
 Айос-Андроникос
 Айос-Андроникос
 Айос-Харитон
 Айос-Эфстатиос
 Ассия
 Афания
 Ахериту
 Ватили
 Лиси
 Пергамос
 Ахериту
 Ахна
 Афания
 Агия Трияс
 Агиос Андроникос
 Агиос Харитон
 Агиос Евстатиос
 Агиос Георгиос
 Агиос Яковос
 Агиос Илияс
 Агиос Николаос
 Агиос Сергиос
 Агиос Симеон
 Агиос Теодорос
 Аканту
 Алода
 Ангастина
 Ардана
 Арнади
 Артеми
 Асия
 Авголида
 Авгору
 Агия Напа
 Богази
 Варосия
 Васили
 Ватилакас
 Ватили
 Вицада
 Воколида
 Гайдурас
 Галатия
 Галинопорни
 Гастрия
 Генагра
 Герани
 Гуфес
 Гипсу
 Давлос
 Дериния
 Дзяос
 Енкоми
 Ептакоми
 Калопсида
 Кнодара
 Киланемос
 Кома ту Ялу
 Коми Кебир
 Кондеа
 Корнокипос
 Коровия
 Куклия
 Кридия
 Лапатос
 Левконико
 Леонарисо
 Лимния
 Лиопетри
 Ливадия
 Лиси
 Литрангоми
 Макрасика
 Мандрес
 Марата
 Маратовунос
 Меланагра
 Мелунда
 Милия
 Монарга
 Мусулита
 Нета
 Овгорос
 Паралимни
 Патрики
 Перистерона
 Периволия
 Платани
 Платанисос
 Псилатос
 Пирга
 Ризокарпасо
 Сандаларис
 Синда
 Сотира
 Спатарико
 Стронгилос
 Стили
 Синкраси
 Таврос
 Трикомо
 Трипимени
 Фамагуста
 Фламуди
 Френарос
 Ялуса

Примечания 

Административное деление Республики Кипр